Heterophryxus är ett släkte av kräftdjur. Heterophryxus ingår i familjen Dajidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Heterophryxus